Drake House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Drake House (Arizona), NRHP-Nr. 78003224
 Drake House (Louisiana), NRHP-Nr. 85001585